Михали́н:

Белоруссия 
 Михалин — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Михалин — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Украина 
 Михалин — село в Березновском районе, Ровненская область

Персоналии 
 Михалин, Егор Андреевич — известный педагог и краевед